Mercurialis bezeichnet:

 lateinisch die Pflanzengattung Bingelkraut
 lateinisch den Familiennamen von Girolamo Mercuriale